Такмичење у ходању на 20 км у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 11. августа на стадиону Лужники и улицама Москве.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. није бранио Валериј Борчин из Русије.

Земље учеснице 
Учествовала су 64 атлетичара из 35 земаља.

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 9. августа 2013 .

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбржих ходача на 20 км у мушкој конкуренцији 2013. године пре почетка светког првенства (10. августа 2013) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификационе норме

Сатница 

Време је по локалном времену (UTC+4)

Резултати

Финале 

 Такмичар Ирана је завршио као 52 али је накнадно дисквалификован јер је на допинг тесту био позитиван на еритропоетин (EPO).

Пролазна времена 

Легенда:и. в. = исто време

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Ходање на 20 км на Светском првенству у атлетици на отвореном